Примо́рское шоссе (Санкт-Петербург) — часть автомагистрали А181 и автомагистрали «Скандинавия» E-18. Является самой протяжённой магистралью в Петербурге (59 км).

Местоположение 
Приморское шоссе начинается в Санкт-Петербурге на пересечении ул. Савушкина и Планерной ул., и заканчивается в пос. Смолячково (входит в состав Санкт-Петербурга). Проходит преимущественно вдоль берега Финского залива (отсюда название с 1974 года) через Сестрорецк и посёлки Курортного района Санкт-Петербурга. Для Приморского шоссе характерны неожиданные повороты, подступающие к дороге лесные массивы, морские панорамы, дюны.

На крутом повороте при въезде в Сестрорецк находится построенный в 1987 году разновысокий от 5 до 12 этажей дом с круглыми стенами «Бастилия» (Приморское ш., 270) архитектор Г. Н. Давыдов. Далее, Приморское 280, заметное своей оригинальностью здание СГПТУ № 120, построенное в 1978 году, архитекторы Н. В. Каменский, В. Г. Хотин.

История формирования 
До 60-х годов XX века это были отдельные отрезки трассы вдоль Финского залива. Их объединение в самое длинное шоссе Ленинграда началось со строительства окружной дороги вокруг Сестрорецка, вдоль озера Сестрорецкий Разлив и прокладки трассы через Тарховский лесопарк, где до этого были также огороды сестрорецких обывателей.
В границах Сестрорецка до этого существовали три проезда: Земская ул. — от Тарховской ул. до Горского ручья, нач. XX века, здесь находилась земская управа, имела нумерацию домов противоположную ныне существующей; Огородный пер. — от ул. Токарева до Сестрорецкой линии ж.д. с 1920-х гг.; наб. озера Разлив — от Офицерского моста до ул. Володарского, с конца 1960-х гг. В 1964 году прокладывается 2-м трестом Строймеханизации мастер Цветков Н. А., дорога от 41 км Приморского шоссе до залива к пансионату для туристов (пансионат «Дюны»), дорога идёт через лес торфяного болота «Канавное». В 1977 году построен «Муравейник» с большим количеством недоделок.
До этого на участке п. Солнечное дорога называлась Курносово, в посёлках от Репино до Ушково было оставшееся от финнов название «Большая дорога». Далее «Нижне-выборгское шоссе». В 1964 году сдана в эксплуатацию новая трасса от Тарховки до Сестрорецка.

Окончательно шоссе сформировалось в 70-80х годах XX века. В разработках участвовали архитекторы Захарьина Н. М., Солодовников И. А., Исадченко Ю. В., Леонтьева В., Бурякова Г. и др., 15-й архитектурной мастерской Ленпроекта. Им обязана современная застройка Сестрорецка и Зеленогорска. Был найден приём соответствующий уникальному ландшафту северного пригорода Ленинграда, акватории Финского залива и озера Разлив, дюнам и лесному массиву. Новые жилые кварталы городов, органически вписываются в природную среду. Выразительный силуэт достигается разновысокими образованиями от 2-х до 16 этажей. Созданы внутриквартальные пространства, которые способствуют плавному переходу жилой застройки в окружающую среду.

В Зеленогорске на Приморском шоссе, дом 524 построен уникальный торговый центр. Среди высоких деревьев ритмично расположены объёмы из красного кирпича, перекрытые белыми сводами. Центр расположена над ручьём, где сделана запруда, и вода наполняет бассейн, выложенный естественным камнем.

В эти же годы построен кардиологический санаторий «Чёрная речка» в Молодёжном.

В 2013 году закончилось строительство последнего здания в 38 квартале Сестрорецка (Приморское шоссе дом 261—275). Начиналось строительство в 1989 году с вырубки остатков ольховых зарослей Тарховского лесопарка, сохранявшихся после прокладки трассы в 60-х годах XX века с нечётной стороны Приморского шоссе. В январе 1989 года на втором этаже исполкома в Белом зале была развёрнута экспозиция в виде макета квартала разработанного Ленниипроектом, мастерская 10 (Главный архитектор проекта Давыдов Г., главный инженер проекта Катанин). Застройка предполагалась домами от 4 до 12 этажей и включала всё пространство между улицами Ново Гагаринская и Приморское шоссе.
В ноябре того же года появилась критика проекта. Недостатки: уничтожен лес, квартал узкий, расположен между железной дорогой и шоссе с интенсивным движением, роза ветров неблагополучная, экология будет плохая, шум высокий, люди равнодушны о природе не думают.
За прошедшие время не все планы удалось осуществить, но в основном квартал построен, и проект с незначительными изменениями состоялся. Есть школа, вместо трёх детских садиков есть один. Вместо большого отдельно стоящего на повороте шоссе супермаркета будет встроенный в жилой дом магазин. Нет почты, учреждений бытового назначения, что обусловлено условиями рыночной экономики. По Новогагаринской улице не состоялись высокие здания, осталась индивидуальная застройка с большим количеством старых домиков. Внутри квартала не обошлись без уплотнительной застройки. После завершения благоустройства квартал станет одним из лучших в Сестрорецке.

Дорога 
В 2011 году Приморское шоссе на начальном участке от Планерной улицы до Лахты было расширено до шести полос. Были построены развязка с Планерной улицей и улицей Савушкина, а также Приморский путепровод над конечным участком улицы Савушкина. 1-й Лахтинский мост над протоком озера Лахтинский Разлив был построен заново.

В 2005 году был снесен старый Сестрорецкий путепровод в Сестрорецке, а на его месте построен новый.

Исторические памятники 

Вблизи Приморского шоссе сохранились многочисленные деревянные и каменные дачи конца XIX — начала XX веков:
 д. 250, лит. А — дом купца А. К. Чубанова, построен между 1905 и 1913 годом;
 д. № 394, к. 6, литера Л — дача Ридингера (И. С. Крючкова), конец XIX — начало XX веков, выявленный объект культурного наследия;
 д. № 411 — усадьба И. Е. Репина «Пенаты»;
 д. № 471 — дом, где жил композитор Д. Д. Шостакович (1961—1975);
 д. № 520д — дача Елисеевых (начало 20 в.);
 д. № 520г — бывший ресторан Елисеева (2-я половина 19 в.);
 д. № 547 — церковь иконы Казанской Божией Матери (1910—1913, архитектор Н. Н. Никонов);
 д. № 570 — Дача Зеленогорска;
 д. № 597, литера К  — дом Заеца, начало XX века;
 д. 640, лит. А — вилла Клементия Григорьевича Подменера, начало 1890-х;
 д. № 690 — бывшая усадьба академика В. М. Бехтерева «Тихий берег» (конец 19 — начало 20 вв.).
На пересечении Приморского проспекта и Приморского шоссе в Ольгине установлена скульптура «Девушка с букетом» работы Е. А. Янсон-Манизер.
Также вдоль Приморского шоссе расположено множество ресторанов, баз отдыха, санаториев, гостиниц, пляжей.

Перекрёстки 
Сестрорецк:
 Ручейная улица
 Большая Купальная улица
 Старая улица
 Тарховская улица
 Малая Ленинградская улица
 3-я Поперечная улица
 Улица Инструментальщиков
 Транспортный переулок
 Улица Токарева / Транспортная улица
 Улица Мосина
 Петровская набережная
 заезд к Красноармейской улице
 Переулок Свободы
 Северный переулок
 Улица Володарского
 Заречная дорога
 Зеленогорское шоссе
 Таможенная дорога

Зеленогорск:
 Спортивная улица
 Горная улица
 Средняя улица
 Улица Танкистов / Лиственная улица
 Прямая улица
 Мостовая улица (закрыта для проезда)
 Нижняя улица
 Артиллерийская улица
 Пионерская улица (закрыта для проезда)
 Красноармейская улица
 Морская улица
 Купальная улица (заросла)
 4-я Пляжевая улица
 Пляжевая улица
 Церковная улица
 Гаванная улица (закрыта для проезда)
 Проспект Ленина / Исполкомская улица
 Малинная улица (закрыта для проезда)
 Театральная улица
 Кавалерийская улица
 Берёзовая улица
 Кооперативная улица / проспект Красных Командиров
 Связная улица
 1-й Широкий переулок
 Прибрежная улица
 Широкая улица
 Набережная улица
 Липовая улица
 Авиационная улица
 Круглая улица
 Бассейная улица
 Бронная улица
 Детский переулок

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 
 
 

Улицы Зеленогорска
Улицы Сестрорецка
Улицы Комарова
Улицы Репина
Улицы Серова (Санкт-Петербург)
Улицы Солнечного
Улицы Ушкова
Автомобильные выезды из Санкт-Петербурга